Esistono più comuni francesi con questo nome

Saillans – Drôme
Saillans – Gironda